Epione (godin), een godin uit de Griekse oudheid;
Epione (geslacht), een vlindergeslacht uit de familie van de Geometridae (spanners);
SV Epione, een HBO-V studievereniging uit Leiden (Nederland).